Baltimore Bullets ist der Name folgender Basketballmannschaften:

 Baltimore Bullets (1944–1954), ehemaliges NBA-Team
 Baltimore Bullets, 1963–1973 der Name des NBS-Teams Washington Wizards
 Baltimore Bullets (EPBL), Mannschaft, die in der EPBL spielte